Charles Inglis ist der Name folgender Personen:

* Charles Inglis (Bischof) (1734–1816), irischer Geistlicher, Bischof von Nova Scotia
 Charles Inglis (Ingenieur) (1875–1952), britischer Bauingenieur
 Charles A. Inglis, Pseudonym von Carl Hans Lody (1877–1914), deutscher Spion